Марков Сергей Васильевич (род. 1 января 1969 года, село Кротовка Кинель-Черкасского района, Куйбышевская область, РСФСР) — российский политический и государственный деятель, глава города Новокуйбышевска (2016 — 2018 год), с 18 ноября 2019.

Биография

В 1994 году окончил Самарский экономический институт

В 2000 году окончил Международный университет бизнеса и управления по специальности – экономист. В 2010 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовая деятельность 
В 1970 году семья переехала в Новокуйбышевск, мать штукатур-маляр, отец – сварщик.

В семнадцать лет  работал плотником в тресте «ТрубопроГводстрой».  

В 1987—1990 годах срочная военная служба в рядах Советской армии в Тбилиси, участвовал в ликвидации последствии Спитакского землетрясения. 

В 1990—2012 годах аппаратчик, оператор,  заместитель директора по экономике и финансам «Куйбышевнефтеоргсинтез» (Новокуйбышеском НПЗ)

В 2012—2016 годах заместителем главы города по финансам и экономическому развитию администрации Новокуйбышевск.

В декабре 2016 конкурсной комиссией по рекомендации губернатора Н.И.Меркушкина избран Главой городского округа Новокуйбышевск.

В ноябре 2019 вернулся на должность Главы города Новокуйбышевск.

Министр ЖКХ Самарской области 
2 октября 2018 году губернатором Самарской области Д.И.Азаровым назначен министром энергетики и ЖКХ Самарской области, сменив Сергея Крайнева.

В 2019 году в должности министра, назначил руководителем Госжилинспекции Самарской области начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска Викторию Каткову. В этом же году назначил своим заместителем министра директора регионального мусорного оператора ООО «Экостройресурс» Наталью Ржевскую.

12 ноября 2019 ушел в отставку с поста министра ЖКХ Самарской области, вернувшись на должность Главы города Новокуйбышевска.

Награды 
 Сергей Васильевич имеет звание «Почётный нефтехимик РФ».
 Награждён медалью Петра Великого «За трудовую доблесть».

Примечания 

Родившиеся в Кинель-Черкасском районе
Выпускники Самарского экономического университета
Персоналии:Новокуйбышевск
Персоналии:Самара
Экономисты России